Hala,  genre d'araignées de la famille des Pisauridae ;
 Hala, ville du Pakistan ;
 Josef Hála (1928-2019), pianiste et claveciniste tchèque ;
 Hala, film dramatique américain de Minhal Baig (2019).